Lautaro – capo militare Mapuche
 Lautaro – nome proprio di persona spagnolo maschile
 Lautaro – comune del Cile
 Monte Lautaro – vulcano del Cile
 Lautaro Martínez – calciatore argentino